Sucharew bezeichnet:
 Sucharew-Turm, ein ehemaliger Moskauer Turm

Sucharew ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Konstantinowitsch Sucharew (1912–2004), sowjetischer Schachspieler
 Wladimir Georgijewitsch Sucharew (1924–1997), sowjetischer Leichtathlet